Грузинов — русская фамилия. Известные носители:

 Грузинов, Александр Евграфович (1873—1918) — русский военный деятель.
 Грузинов, Владимир Константинович (1903—1971) — советский учёный-металловед, академик АН КазССР.
 Грузинов, Евграф Осипович (ок. 1765—1800) — донской казак, офицер Казачьего лейб-гвардии полка, главный фигурант загадочного «дела Грузиновых».
 Грузинов, Иван Васильевич (1893—1942) — русский поэт и критик.
 Грузинов, Илья Егорович (1781—1813) — профессор анатомии, физиологии и судебно-врачебной медицины.
 Грузинов, Иосиф Романович (1812—1860) — русский поэт, однокашник М. Ю. Лермонтова в Московском благородном пансионе (1829).
 Грузинов, Парфений Васильевич (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Грузинов, Пётр Осипович (ок. 1765—1800) — донской казак, офицер Казачьего лейб-гвардии полка, второстепенный обвиняемый в «деле Грузиновых».
 Грузинов, Сергей Сергеевич (1920—1983) — советский дипломат.

Топоним 
 Грузинов — хутор в Ростовской области.

См. также 
 Грузиновка
 Груцинов